Stichting De Koepel, voormalige Nederlandse stichting voor amateursterrenkunde
 De Koepel, uitzichttoren in Het Luntersche Buurtbosch
 Bijnaam voor enkele Nederlandse koepelgevangenissen (Arnhem, Breda, Haarlem)
 De-Koepel moskee, een moskee gelegen in Antwerpen